Вардан Михайлович Исраелян (; род. 14 сентября 1966, Ереван) — президент футбольного клуба «Сталь» (Каменское, Украина).

Закончил Ереванский политехнический институт и Запорожский институт им. гетьмана П. Сагайдачного межрегиональной Академии управления персоналом. Женат, воспитывает двух детей.

Профессиональная карьера 
Футболист-профессионал. Защищал цвета клубов: «Бананц» (Ереван), «Арарат» (Ереван), «Эребуни» (Ереван), «Спартак» (Ереван).

Достижения: трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Армении (1992, 1993, 1995) и обладатель Кубка Армении (1992) в рядах «Бананца». Выступал в составе юношеской сборной СССР.

Тренерская карьера 
1998—1999 гг. — ассистент главного тренера молодежной сборной Армении Варужана Сукиасяна
1999—2001 гг. — ассистент главного тренера ФК «Сталь» (Алчевск) Анатолия Волобуева

Управленческий опыт
2001—2002 гг. — финансовый директор и вице-президент ФК «Металлург» (Донецк)
2002—2015 гг. — спортивный директор ФК «Металлург» (Донецк)
С 19 ноября 2015 года до 2018 года — президент ФК «Сталь» (Днепродзержинск)

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Стали»

Футбольные функционеры Украины
Футболисты СССР
Футболисты Армении
Игроки ФК «Искра» Ереван
Игроки ФК «Прометей» Ереван
Игроки ФК «Армавир» Армения
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Эребуни»
Футбольные тренеры Армении
ФК «Металлург» Донецк
Выпускники Национального политехнического университета Армении
Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом